Herczog ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Herczog (1947–2021), Schweizer Politiker (POCH/SP)
 Ede Herczog (1880–1959), ungarischer Fußballtrainer und -schiedsrichter 
 Edit Herczog (* 1961), ungarische Politikerin, MdEP